Anweisung steht für:
 die Aufforderung und Ermächtigung, eine Leistung an einen Dritten zu bewirken, siehe Anweisung (Recht)
 eine Handlungsanweisung, siehe Instruktion
 ein verbindlicher Arbeitsauftrag im öffentlichen Dienst, siehe Dienstanweisung
 ein Hilfswerkzeug zur Bewältigung von Arbeitsschritten, siehe Arbeitsanweisung
 ein Befehl oder eine Befehlsfolge zur Steuerung eines Computers, siehe Anweisung (Programmierung) 
 ein schriftlicher Kommentar in der Partitur, siehe Vortragsbezeichnung
 ein Auftrag an ein Kreditinstitut zur Auszahlung oder Überweisung von Geld, siehe Zahlungsanweisung

Siehe auch:
Richtlinie 
Agende